Beuchel steht für:

 Beuchel, eine deutsche Ostseeinsel

Beuchel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Beuchel (* 1963), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Pfarrer
 René Beuchel (* 1973), deutscher Fußballspieler